Сураттани:

 Сураттани — самая большая по площади провинция южного Таиланда.
 Сураттани — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.